Евре () насеље је и општина у Француској у региону Горња Нормандија, у департману Ер.

По подацима из 2006. године број становника у месту је био 51.239.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Риселсхајм
  Рагби
  Sueca
  Djougou

Референце

Спољашње везе 

 
 Извор података: -{Insee}-
 Мапе и сателитски снимци:
 -{Google maps}-
 -{MSN}--ов атлас света

Департман Ер у Француској
Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској